Йорк ():
 Йорк — один из важнейших городов в северной Англии.
 Йоркшир — графство в Англии.
 Герцог Йоркский — герцогский титул.
 Avro York — британский транспортный и пассажирский самолёт.
 Провинция Йорка — одна из двух митрополий, на которые делится англиканская церковь.

Топоним 
В англоговорящих странах в честь английского города многие географические объекты названы Йорк. Самые известные:
  — город в штате Западная Австралия.
  — ныне район Торонто, известный одним из крупнейших в Канаде университетов.
 Йорк (Онтарио) — региональный муниципалитет в провинции Онтарио, который является северной частью Большого Торонто (Канада).
 Йорк — полуостров в Австралии.
 
 Округа США
 Йорк — округ в штате Вирджиния
 Йорк — округ в штате Мэн
 Йорк — округ в штате Небраска
 Йорк — округ в штате Пенсильвания
 Йорк — округ в штате Южная Каролина
 Йорк — ныне не существующий округ в штате Массачусетс
 Населённые пункты США
 Йорк — город в штате Мэн, США.
 Йорк — город в штате Пенсильвания, одна из столиц США.
  — город в штате Алабама.
 Йорк — город в штате Небраска, одна из столиц США.
  — город в штате Северная Дакота.
  — город в штате Нью-Йорк.
  — город в штате Южная Каролина.
  — город в штате Южная Каролина, округ Кларк.
  — город в штате Южная Каролина, округ Грин.
 Йорк — тауншип в штате Пенсильвания.
Также известны производные: , , , , Нью-Йорк, Йорктаун и т. д.

Фамилия 
  (род. 1970) — канадская писательница.
  (род. 1951) — британская историк.
  (род. 1974) — канадский хоккеист.
 Йорк, Генри Винсент (более известен под фамилией Грин; 1905—1973) — английский писатель, «последний британский модернист».
 Йорк, Герберт (1921—2009) — американский физик-ядерщик, принимавший участие в создании атомной бомбы.
  (род. 1950) — американская бизнесвумен, совладелица «Сан-Франциско Форти Найнерс».
 Йорк, Джеймс Алан (род. 1941) — американский математик.
  (род. 1939) — американский математик-физик.
 Йорк, Джейсон (род. 1970) — канадский хоккеист.
  (род. 1945) — американский хоккейный судья.
  (1938—2010) — американский бизнесмен, финансовый директор IBM и Chrysler, главный помощник Кирка Керкоряна, член совета директоров General Motors.
  (1768—1831) — британский адмирал.
  (род. 1949) — совладелец «Сан-Франциско Форти Найнерс».
  (род. 1946) — американский бас-гитарист (группа The Byrds), певец, сочинитель песен.
  (род. 1958) — американский актёр кино и телевидения.
 Йорк, Дик (полное имя Ричард Аллен Йорк, 1928—1992) — американский актёр театра, кино и телевидения. 
 Йорк, Дуайт (род. 1971) — тринидадо-тобагианский футболист.
  (род. 1945) — американский преступник, чёрный расист, музыкант и писатель.
  (1922—2011) — американский агроном, профессор, университетский администратор.
  (наст. имя Джейсон Спенс; род. 1977) — американский рестлер.
 Йорк, Кэтлин (род. 1975) — американская актриса кино и телевидения, певица, автор песен и композитор.
 Йорк, Людвиг (1759—1830) — прусский фельдмаршал.
 Йорк, Майк (род. 1978) — американский хоккеист.
 Йорк, Майкл (род. 1942) — английский актёр.
  (наст. имя Маргарет Лармини, в браке — Маргарет Бида Николсон; 1924—2012) — английская писательница.
 Йорк, Морган (род. 1993) — американская актриса кино и телевидения.
 Йорк, Ойген (1912—1991) — немецкий режиссёр и сценарист.
 Йорк, Пит (род. 1942) — британский барабанщик и перкуссионист.
  (1864—1925) — ирландско-американский священник, революционер.
  (1921—2006) — американский военный врач, герой Второй мировой войны.
  (род. 1971) — американская актриса театра, кино и телевидения, певица.
  (1913—1970) — американский бейсболист.
 Йорк, Тейлор (род. 1989) — гитарист американской рок-группы Paramore.
 Йорк, Том (род. 1968) — музыкант, лидер рок-группы Radiohead.
 Йорк, Сюзанна (1939—2011) — британская актриса театра, кино и телевидения.
 Йорк, Франсин (наст. имя Франсин Ерих; 1936—2017) — американская фотомодель, шоугёл, актриса кино и телевидения.
  (1722—1770) — лорд-канцлер Великобритании (на протяжении трёх дней).
  (1790—1880) — британский фельдмаршал.
  (1764—1834) — британский политик, министр внутренних дел Великобритании (1803—1804).
  (наст. имя Эдит Бьярд; 1867—1934) — английская киноактриса.
 Йорк, Элвин Каллам (1887—1964) — американский военный деятель, солдат Первой мировой войны, получивший за проявленную храбрость Медаль Почёта.
 Йорк, Энди (род. 1972) — английский музыкант, сочинитель песен, певец и гитарист.
  (род. 1958) — американский гитарист, лютнист и композитор.
Граф Хардвик
  (1690—1764) — адвокат, политик, лорд-канцлер.
  (1720—1790) — политик.
  (1757—1834) — политик.
  (1799—1873) — политик, адмирал.
  (1840—1909) — флотоводец, пэр.

Второе имя, прозвище 
  (1770 — до 1832) — американский первопроходец, член Экспедиции Льюиса и Кларка.
  (род. 1955) — американский юрист и бизнесмен, главный советник Siemens.

Вымышленные 
  — персонаж телесериала «Деграсси: Следующее поколение».
  — персонаж телесериала «Быть человеком».

Другое

См. также 
 Кейп-Йорк